Pej je čínské příjmení ():

 Pej Tao (* 1949) – čínský básník

 I. M. Pei – americký architekt čínského původu

Externí odkazy 
 

Čínská příjmení